Агора () — может означать:

 Агора — рыночная площадь в древнегреческих полисах.
 Агора — в теории агоризма (революционного рыночного анархизма) обозначает рынок, свободный от принудительного регулирования, налогообложения и государства.
 «Агора» — российская межрегиональная правозащитная ассоциация.

Искусство, СМИ 
 Агора — испанский фильм 2009 года.
 Агора — инсталляция из 106 безголовых и безруких железных скульптур в южной части Грант-парка в Чикаго.
 Агора — общественная российская телепрограмма, ток-шоу, выходящее на телеканале «Культура». Сходная с программой «Культурная революция».
  — норвежский бродячий цирк.

 Музыка
  — студийный джазовый альбом 1977 года Паулиньо да Коста.
  — альбом 2019 года Кристиана Феннеса.